Сезон 2003/2004 стал для Лацио 22-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Нынешний сезон, как и предыдущий, проходил на фоне финансовых проблем команды. Сильный футболисты распродавались, а им на замену брали менее известных. Однако несмотря на кризис, взять трофей «орлам» удалось — Кубок Италии, где в двухматчевом противостоянии был бит туринский Ювентус.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

18.030.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

4.000.000

Общие убытки:18.030.000

Общая прибыль:4.000.000

Разница:14.030.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Квалификация

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»